Circuit des Ardennes international, épreuve cycliste sur route disputée dans les Ardennes françaises.
 Circuit automobile des Ardennes, épreuve automobile sur circuit (route fermée) dans les Ardennes belges.
Homonymie